Республиканцы — название нескольких политических партий:
 Республиканская партия (США);
 Республиканцы (Германия);
 Республиканцы (Франция) — новое название Союза за народное движение, возглавляемого Н.Саркози;
 Республиканская партия радикалов и радикал-социалистов ( — партия во Франции, была образована в июне 1901 года на основе групп радикалов и радикал-социалистов. Восстановлена в 1944 году; 
 Национальная федерация независимых республиканцев — партия во Франции, была основана в 1966; главой был Валери Жискар д'Эстен;
 Республиканская партия Франции — создана в 1977 на основе Национальной федерации независимых республиканцев;
 Сторонники Второй Испанской республики в 1936-1939 годах. Республиканцы включали в себя как центристов (сторонников  либеральной демократии), так и разного рода социалистов (включая троцкистов и сталинистов), а также анархистов и анархо-синдикалистов.